Колыберево — бывший посёлок городского типа Колыберово, ныне микрорайон города Воскресенска Московской области, Россия. Расположен в районе железнодорожных платформ Шиферная и Москворецкая.

Возник во второй половине XIX века при разработке известняковых месторождений. На их базе в 1870 году вступил в строй Воскресенский цементный завод. В советское время были построены шиферный завод № 1 (1929), шиферный завод № 2 (1933), асботрубный завод (1934), цементный завод «Гигант» (1936), шиферный завод № 3. В 1934 году расположенные при этих предприятиях населённые пункты Колыберово, Павлово, Суворино, Погост Пяти Крестов и Красный Строитель были объединены в посёлок городского типа Колыберово. В 1954 году Колыберово был включён в черту города Воскресенска.

1 июля 1934 года ВЦИК постановила образовать рабочий поселок «Колыберово», Воскресенского района, включив в его состав следующие населенные пункты: Колыберово, Павлово, Суворово, Погост пяти крестов, «Красный строитель» и территорию действующих промпредприятий — асботрубного, шиферного, цементного, кирпичного и механического заводов и строительство асботермитного и нового цементного заводов.

В 1939 году в Колыберово проживало 11,8 тыс. жителей.

Имя посёлка сохраняется в названии улицы Колыберевская.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Воскресенска
Бывшие посёлки городского типа Московской области
населённые пункты, упразднённые в 1954 году
населённые пункты, вошедшие в состав Воскресенска